Taseraarsuup Kuua bezeichnet:
 Taseraarsuup Kuua (Fluss, Nuuk), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Taseraarsuup Kuua (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland